Забарило Анатолій Юрійович (нар. 10 травня 1960, м. Винники, Львівська область) — український політик.
 Забарило Клим Степанович (1898—1976) — перекладач і літературознавець.
 Забарило Олег Семенович (* 1930) — український науковець, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980).
 Забарило Павло Микитович — підполковник Армії УНР.